Slabinja je lahko:
 Slabinja, Bosna in Hercegovina
 Slabinja, Hrvatska Dubica (Hrvaška)